Свободная зона (сокр. СЗ, , также независимые саентологи) — реформаторское течение саентологии,

обособленное от Церкви саентологии (ЦС) и состоящее из независимых друг от друга движений, групп и отдельных людей, исповедующих и практикующих саентологию
 в изначальном виде (как она изложена основателем Роном Хаббардом) или с модификациями, предложенными его последователями.

Свободная зона неоднородна по своим воззрениям — её участников объединяет желание практиковать саентологию свободно, без неприемлемых ограничений. В частности, члены СЗ отделяют себя от Церкви саентологии, усматривая в ней искажение изначального духа и методов философии Хаббарда.
Многие основатели групп СЗ обучались в Церкви саентологии, но затем покинули её — поэтому ряд лидеров СЗ

 и некоторые наблюдатели
 рассматривают Свободную зону в рамках саентологии как аналог протестантизма
в христианстве.

Церковь саентологии, в свою очередь, не признаёт принадлежности Свободной зоны к саентологии.

Происхождение термина 
Первой группой, использовавшей термин «Свободная зона», стала организация, основанная Биллом Робертсоном в 1982 г. и ныне известная как «Организации Рона». Термин употреблён в изложенном Робертсоном «Декрете Свободной зоны» — по его словам, это официальный Декрет «Великого Галактического Совета», находящегося в Секторе 0, переданный через «Материнский Корабль Сектора 9» (от англ. MotherShip — корабль являющийся местом базирования кораблей средней и малой дальности действия. Материнский Корабль может перемещаться в другие Галактики):

1. Планета, известная как Тиджиэк — на местном диалекте «Земля» или Терра — Солнце 12, Сектор 9, настоящим провозглашается Свободной зоной.
2. Недопустимо никакое политическое вмешательство в её дела со стороны любой другой части Сектора или Галактики.
3. Недопустимо никакое экономическое вмешательство в её дела со стороны любых внепланетных ведомств или сил.
4. Все её обитатели настоящим провозглашаются гражданами Свободной зоны, свободными от внешнего политического и экономического вмешательства.

История 
Свободная зона образовалась в результате раскола

в Церкви саентологии в 1982—1983 гг. После прихода к власти нового руководства во главе с Дэвидом Мицкевичем (David Miscavige) значительное число саентологов, работавших вместе с основателем саентологии Л. Роном Хаббардом или занимавших значимое положение в организации, были объявлены новым руководством подавляющими личностями (Suppressive Person — в саентологии это примерный аналог отлучения от церкви) или покинули ЦС по собственной инициативе.
По оценке Джона Атака (Jon Atack), сделанной в книге A Piece of Blue Sky на основе материалов издаваемого Церковью журнала Impact, Международная ассоциация саентологов ЦС в ходе раскола потеряла не менее половины своих членов.

Одними из основателей Свободной зоны стали Билл Робертсон и Дэвид Мэйо (в конце 1970-х — высокопоставленные сотрудники ЦС
).
В числе участников СЗ был Джон Галуша, выступавший наряду с Хаббардом в 1953 г. одним из соучредителей первой Церкви саентологии.

Свободная Зона в России и странах СНГ 
 В 1996 г. среди части последователей Церкви саентологии сложилась неудовлетворённость положением дел, в частности из-за задержки c выпуском русских переводов и предоставлением «Моста к полной свободе». На тот момент из книг в ЦС были изданы только «Дианетика» и «Проблемы работы», а из услуг предоставлялся только одитинг по книге «Дианетика» и вводные курсы по улучшению жизни (предваряющие Мост).
 Декабрь 1996 г. — российским саентологам стало известно о существовании Свободной зоны Европы.
 Январь 1997 г. — Москву посетили Бернд Любек (президент Ассоциации Свободная зона) и Отфрид Крумфольц (секретарь Всемирного комитета ОТ), которые встретились с группой интересующихся.
 Июнь 1997 г. — группа саентологов в Москве начала проходить курс «Компетентный саентолог Хаббарда» (первый курс на Мосту). В августе 1997 г. О. Крумфольц и Макс Хаури (председатель Комитета организаций Рона) приняли практическую часть курса. С тех пор они (а впоследствии также Эрика Хаури) дважды в год проводили учебные лагеря в России и СНГ.
 1999 г. — в одном из таких лагерей в Одессе началось предоставление уровней OT.
 Октябрь 2005 г. — в России впервые прошла Международная конвенция организаций Рона.
 2007 г. — первые саентологи из СНГ полностью завершили Мост организаций Рона (до уровня OT 48).
 Ноябрь-декабрь 2013 г. Выход книги «Цена свободы», автор Владимир Горячев. В форме автобиографического дневника автор рассказал о своём личном пути в Свободной зоне СНГ с момента её зарождения в 1997 году, до 2011 года — возвращения в Церковь саентологии.«Книга уникальна тем, что повествует о личном опыте автора, который с самого зарождения и следующие 13 лет состоял в Свободной зоне и был непосредственным участником многих знаковых событий этой группы в России и в Украине»

Особенности 
Свободная зона не имеет единого управления, но представляет собой совокупность независимых течений, групп и отдельных людей, которые могут взаимодействовать друг с другом в совместных проектах. Такую систему члены СЗ называют сетью, и она выбрана сознательно как альтернатива иерархической схеме организации. Это позволяет СЗ объединять людей с разными подходами к использованию технологий и продолжению дела Рона Хаббарда.

В Свободной зоне можно выделить две различные тенденции:
 Часть СЗ стремится практиковать саентологию стандартно, точно в том виде, как она существовала при жизни Л. Рона Хаббарда, в 1970-х годах. Такие организации могут в некоторых случаях использовать материалы других авторов (по юридическим причинам или в дополнение к уровням Хаббарда), однако отдают предпочтение стандартной технологии Хаббарда, когда её использование возможно.
 Другая часть СЗ стремится развивать саентологию, опираясь на призыв Хаббарда из первой книги «Дианетика»: «Ради бога, беритесь за дело и постройте лучший мост!» Такие практикующие считают, что технология Хаббарда не идеальна и может быть улучшена в том или ином аспекте.

Сторонники стандартной технологии

Организации Рона 
Организации Рона (, где Ron’s — сокращение от Ron’s Organization and Network for Standard Technology — "Сеть организаций Рона стандартной технологии") — течение СЗ,
наиболее широко представленное на пространстве России и стран СНГ (около 40 групп примерно в 25 городах).

Организации Рона практикуют стандартный мост Хаббарда до уровня OT 3 включительно,
уровни OT 4-7 предоставляются при необходимости. В качестве дальнейших практик используются уровни, разработанные Биллом Робертсоном (вплоть до OT 48).
 Для ознакомления начинающих с базовыми идеями учения могут дополнительно использоваться вводные материалы других авторов.

Обучением и кейс-супервизированием организаций Рона СНГ руководят Макс и Эрика Хаури. По данным организаций Рона, в 1978—1983 гг. (Эрика) и 1979—1983 гг. (Макс) они были сотрудниками Церкви саентологии в Берне (Швейцария), где достигли уровня одиторов класса IV. Покинув ЦС, они продолжили обучение и одитинг под руководством Дэвида Мэйо и Билла Робертсона.

FZAOINT 
Free Zone Scientology Advanced Organisations International — «Международная сеть организаций Свободной Зоны». Практикует стандартную технологию Хаббарда.

Руководителем FZAOINT является Ральф Хилтон (Ralph Hilton), OT 8 и одитор класса 8.. По словам Р. Хилтона, в 1972—1982 гг. он был членом Морской организации в её подразделении «Флаг» (на корабле Аполло и в г. Клируотер), где достиг уровня OT 7 и стал одитором класса V.

I CAUSE 
I CAUSE () — сокращение от «The International Church of Advanced Universal Spiritual Enlightenment» («Международная церковь продвинутого глобального духовного просветления»). Течение СЗ,
стремящееся к предоставлению стандартной технологии в той мере, насколько это возможно в соответствии с законодательством. До клира используются стандартные материалы Хаббарда. Вместо уровней OT применяется переработанный вариант — «Курс бессмертия» (Immortality Course).

Церковь заявляет о наличии организаций в 20 странах. Её лидер Томми Томпсон в 2003 г. читал лекции в Молдове.

IFA 
International Freezone Association («Международная ассоциация Свободной зоны») — некоммерческая ассоциация, созданная в 2005 г. Ставит своей целью сохранение технологии и философии Рона Хаббарда в её точном, изначальном и действенном виде, её защиту от искажения и выхолащивания, а также её популяризацию.

Поддерживает стандартную технологию Хаббарда. Объединяет преимущественно группы и полевых одиторов из англоязычных стран.

IFA называет своим Хранителем технологии Пьера Этье́ (Pierre Ethier), одитора класса 12. По словам П. Этье, он с 1973 г. работал штатным сотрудником организаций ЦС в Монреале и г. Квебек, а затем вступил в Морскую организацию, где в подразделении «Флаг» стал одитором класса XII. В 1992 г. П. Этье покинул Церковь саентологии. В январе 2009 года приезжал в Москву, где встретился с саентологами СЗ.

Clearbird 
Clearbird () — автор ряда англоязычных учебников по стандартной технологии, написанных с целью популяризации технологии и свободно распространяемых в электронной форме. По словам автора, учебники составлены так, чтобы свести к минимуму известные в саентологии «препятствия в обучении».

По мнению IFA, это хорошее изложение теории и практики технологии, которое, тем не менее, не заменяет собственные материалы Хаббарда. Вместе с тем, IFA считает, что эти учебники позволяют сделать технологию доступной не только для богатейших людей Земли, что служит реализацией первого шага из письма Хаббарда «Сохранение действенности саентологии»: «1. Иметь технологию».

Сторонники совершенствования технологии

Пилот 
Пилот — псевдоним Кена Оггера (Ken Ogger), под которым он в 1997 г. выступил с призывом к реформе Церкви саентологии. Пилотом разработана технология самопроцессинга (применения процессов на основе саентологических принципов без участия одитора), которую он изложил в книге «Self Clearing» (в русских переводах «Самопроцессинг», «Самопрояснение»).

Работы Пилота переведены с английского на русский, немецкий, испанский и венгерский языки.

Л. Кин 
Л. Кин (L. Kin) — выступающий под псевдонимом автор ряда книг. В произведениях «Саентология — больше, чем культ?» (1991) и «Саентология — практическое руководство» (1992) изложил своё видение истории саентологии, сделал обзор её основных идей и принципов, а также предложил собственную методику «одитинг постулатов».

Работы Л. Кина доступны на русском, немецком, английском, венгерском языках.

Другие авторы

Рут Миншулл 
Рут Миншулл (Ruth Minshull) — автор ряда книг о саентологии для начинающих, опубликованных в 1969—1973 гг. издательством Scientology Ann Arbor.
Наиболее известны её произведения «Как выбирать своих людей» (о шкале эмоциональных тонов) и «Чудеса за завтраком» (о воспитании детей).

Работы Рут Миншулл используются Организациями Рона в рамках отделения 6 (распространение саентологии и вводные курсы), а также предлагаются издательством Gold Century Press под эгидой IFA. Они доступны на русском, английском, немецком, венгерском языках.

Отношения Свободной Зоны и Церкви саентологии 
Церковь считает всех последователей Свободной Зоны «сквирелами» (от  — белка) — это саентологический термин, обозначающий тех, кто использует саентологию нестандартными способами. Это понятие предполагает негативное отношение и по смыслу близко к слову «еретик».

Л. Р. Хаббард называл искажения саентологии сквирелингом и дал этому слову такое определение, негативно отзываясь об этом явлении:

«На протяжении нескольких лет у нас было слово „сквирелинг“. Оно означает искажение саентологии, необычные практики. Это — плохое явление.» — ИП ОХС от 14 февраля 1965 «Сохранение технологии».

«Уверенность, что можно урегулировать кейсы, зависит в основном от хорошего обучения и точного применения технологии. Может быть очень много техник для применения, но определённым пунктом является точное применение технологии. „Сквиреллинг“ — это в действительности не просто другие процессы — это процедура одитинга, которая проводится беспечно, или которая не завершается, или в которой все перепутано.» — ИП ОХС от 15 января 1970 II «Урегулирование с помощью одитинга».

С другой стороны, представители СЗ заявляют об искажениях саентологии в Церкви Саентологии, указывая на изменения в её материалах по сравнению с прижизненными изданиями Хаббарда.

В западных странах Церковь саентологии использовала против различных групп Свободной Зоны законы об авторском праве и товарных знаках. Например, в 2000 г. Центр религиозных технологий предпринял попытку отобрать доменное имя www.scientologie.org у организаторов Свободной Зоны с помощью Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Попытка не удалась, потому что право ответчика на слово «scientologie», входящее в название книги и правами на которую эксклюзивно владел ответчик, оказалось старее права истца на зарегистрированную им торговую марку «scientologie».
В связи с юридическими преследованиями некоторые члены Свободной Зоны (в первую очередь в США) избегают использования товарных знаков, зарегистрированных Церковью саентологии, включая само слово «саентология». С другой стороны, ряд представителей СЗ считают, что религиозная деятельность не относится к сфере действия товарных знаков.

Многие сторонники Свободной Зоны заявляют, что любой желающий вправе практиковать учение Л. Рона Хаббарда независимо от наличия санкции Церкви.
В подтверждение этого они цитируют высказывание самого Хаббарда о Дианетике и возможном запрете её использования:

Нигде не существует никакого законодательства, касающегося Дианетики, поскольку никакой закон не может запретить одному человеку сесть напротив другого и рассказать ему о своих неприятностях, и если кто-либо желает монополизировать Дианетику, будьте уверены, что он хочет сделать это в целях наживы и его мотивы никак не связаны с Дианетикой.
Л. Рон Хаббард, Дианетика: современная наука о разуме (1950)

Критика 
Л. Р. Хаббард многократно порицал в своих трудах искажения дианетики и саентологии и заявлял, что только он сам является источником дианетики и саентологии.

«Я являюсь источником технологии дианетики и саентологии, ноу-хау и формы организации.» — ИД ЛРХ 67 Межд. от 20 декабря 1969

3 февраля 1983 года Л. Р. Хаббард написал заявление, заверенное Верховным судом штата Калифорния, в котором он выразил полную поддержку Центру религиозной технологии (ЦРТ), передав ему все права на религиозные торговые знаки.

«Я передал свои религиозные торговые знаки Центру религиозной технологии.» — Л. Р. Хаббард, 3 февраля 1983, Декларация Л. Рона Хаббарда.

Позже Хаббард выпустил Вестник Рона 38, в котором публично заявил о своей поддержке ЦРТ, описав его как «основную движущую силу для улаживания групп сквирелов в международном масштабе», осудил провалившиеся нападки на Международное управление саентологии, совершенные теми самыми людьми, которые рекламируются Свободной Зоной.

«Мой искренний совет: имейте дело или присоединяйтесь только к тем организациям, которые получили лицензию от ЦРТ, только с теми одиторами, которые находятся на хорошем счету у Церкви. Не слушайте ложные заявления плохих людей, и таким образом на самом деле очистите планету.» — Л. Рон Хаббард, Вестник Рона 38.

Литература

Официальные источники Свободной Зоны

Сторонники 
 
  (другие переводы в электронном виде)

Противники в других течениях саентологии 
 Владимир Горячев. Цена свободы — Севастополь 2013

Противники

Нейтральные источники 
  (обзор религиозных движений г. Цюрих, Швейцария, в котором одна из глав посвящена Свободной зоне.).

Ссылки

Последователи Свободной зоны 
 Сеть организаций Рона стандартной технологии — Центральный сайт сообщества из более 40 групп в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане.
 Раздел «Свободная зона» в каталоге сайтов DMOZ — более 30 других сайтов (в том числе рассылки и форумы, приборы).

Критика 
 Lars Najbjerg — англоязычный сайт Ла́рса На́йбьерга, прихожанина Церкви саентологии, Посланника OT и Патрона Международной ассоциации саентологов.
 «Freezone Survivors» Association — сайт бывших последователей Свободной Зоны.
 Scientology Parishioners League — Лига прихожан саентологии, «Разоблачение Свободной Зоны».

Нейтральные источники 
 The Beginners Guide To L. Ron Hubbard — документальный фильм 4 канала (Channel 4) телевидения Великобритании о саентологии и Свободной зоне, показанный 4 сентября 2006 г. Примерно половина фильма снята в России, в учебном лагере организаций Рона. ( Описание фильма на сайте канала ,  видео с русским переводом )

Примечания 

Саентология
Религиозные расколы